Лаго-Пуэло () — город и муниципалитет в департаменте Кусамен провинции Чубут (Аргентина). Название города означает «озеро Пуэло».

История 
Населённый пункт был основан в 1928 году на берегу озера . В 1971 году южнее города был образован национальный парк Лаго-Пуэло.

Примечания 

Города провинции Чубут